Зятьково — название населённых пунктов в России:

 Зятьково — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Зятьково — село в Талдомском районе Московской области.

См. также 
 Зятьково-Реченский сельсовет
 Зятьков
 Зятьково
 Зятьковский